O Fanfulla foi um navio a vapor italiano. Fez o transporte de imigrantes italianos entre a Itália e o Brasil diversas vezes.

No primeiro quartel do século XX foi afundado por um U-Boot alemão.Em 04 de abril de 1888 aportava em Santos-SP com imigrantes italianos

Ligações externas

Navios de passageiros da Itália
Navios a vapor da Itália

Navios afundados por submarinos alemães

‎